Дробнис:
 Дробнис, Александрас — литовский экономист.
 Дробнис, Яков Наумович — советский государственный деятель.